Koglin ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Koglin (* 1970), deutsche Schachspielerin
Bernd Koglin (* 1940), deutscher Chemiker
 Brian Koglin (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Klaus Koglin, deutscher Ingenieur und Leiter Technologie-Entwicklung bei der Audi AG
 Michael Koglin (* 1955), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Mike Koglin, deutscher Trance-DJ und Produzent
 Ulrich Koglin (* 1963), deutscher Journalist